A Latabár család a magyar színjátszás egyik leghíresebb színészdinasztiája. Az 1830-as évektől napjainkig van aktív tagja a családnak a színi pályán. Latabár Endre és Török Mária a dinasztia alapítói.

A család nevezetes tagjai 
Latabár Árpád  (1878–1951) színész
Latabár Árpád (1903–1961) színész
Latabár Árpád  (1963–) színész
Latabár Dezső (1849–1886) színész
Latabár Endre (1811–1873) színész, rendező, színigazgató, műfordító
Latabár Endre (1841–1888) színész
Latabár Endre Gyula (1872–1901) színész
Latabár Katalin balettmester
Latabár Kálmán (1902–1970) Kossuth-díjas színész, becenevén: Latyi
Latabár Kálmán (1938–2000) színész
Latabár Kálmán táncművész
Latabár Kálmán Árpád (1855–1924) színész, rendező, a Színészakadémia titkára (1898–1924)
Latabár Rezső (1888–1943) színész

Története

A dinasztia alapítói 
Latabár Endre (1811–1873) színész, rendező, színigazgató és műfordító a dinasztia első férfi tagja kiskunhalasi református családba született, Latabár János és Túrótzi Krisztina négy gyermeke közül a legidősebbként. Testvérei Krisztina (1816–?), Teréz (?–?) és Mihály (1824–1877) voltak.

Latabár Endre 1841. január 11-én között házasságot Török Mária (1822–1895) színésznővel Kolozsvárott. Török Mária apja, Török István (1789–1851) kolozsvári színész; testvérei Kováts Béniné Török Katica és ifj. Török István (1825–1865) szintén színészek voltak.

Latabár Endre és Török Mária házasságából nyolc gyermek született:
 Endre, Kolozsvár, 1841. április 5. – 1888
 Krisztina, Kolozsvár, 1842. május 3. – ?
 Endre, Pest, 1843. május 31. – ?
 Amália, Léva, 1845. október 26. – ?
 Dezső, Kiskunhalas, 1849. március 8. – Miskolc, 1886. július 26.
 Julianna Karolina, Pécsvárad, 1851. május 12. – ?
 Lajos Endre, Győr, 1852. október 7. – Budapest, 1888. december 23.
 Kálmán Árpád, Szabadka, 1855. február 16. – Budapest, 1924. augusztus 6.

A három fiúgyermek: ifj. Endre (1852–1888), Dezső (1849–1886) és Kálmán (1855–1924) mind színészek lettek. Id. Latabár Endre 1873. július 10-én Miskolcon hunyt el. Felesége Török Mária 1895. december 16-án Budapesten halt meg, két fiát – Endrét és Dezsőt – is túlélve.

A második és harmadik generáció 
Ifjabb Endre felesége Kovács Anna (1856–1928) volt. Endre 1888 decemberében 36 évesen hunyt el. Fia Rezső ekkor még csak öt hónapos volt. Rezső, aki szintén színésznek állt, inkább tánctehetségét kamatoztatta a színpadon, táncoskomikusi szerepei voltak, kabaréesteken is főleg táncegyvelegeket adott elő, melyek koreográfiáját maga készítette. 54 évesen 1943. január 30-án Munkácson hunyt el.

A második fiú, Dezső színi pályájáról nincs sok információ. 1886. július 26-án hunyt el Miskolcon. Felesége Fodor Julianna 28 évesen, már korábban meghalt, így Dezső halála után árván maradt 14 éves fiuk Endre Gyula. Latabár Endre Gyula 1872. január 2-án Kassán született. 1896. július 16-án Újpesten vette feleségül a bajai születésű Halász Anna (1878–?) színésznőt. 1890-től tevékenykedett színészként. 1901. május 18-án 29 évesen agyhártyagyulladásban hunyt el Újpesten. Fia Károly (1898–1976) már nem folytatta a családi hagyományokat és civil foglalkozást választott.

id. Latabár Endre legkisebb gyermeke Kálmán Árpád Szabadkán született 1855-ben. Már gyermekként apja társulatában szerepelt, majd színészként és rendezőként tevékenykedett. Első felesége Buday Adél színésznő volt. Házasságukból két gyermek született Adél és Árpád. Buday Adél 1880. december 2-án hastífuszban elhunyt Kassán. Kálmán Árpád később újra megnősült és Jelenffy Jolánnal (1859–1931) kötött házasságot. 1905-től a Várszínház felügyelője volt, beköltözött családjával a Várszínházba, ott élt 1924. augusztus 6-án bekövetkezett haláláig.

Fia id. Árpád 1878. szeptember 19-én született Miskolcon. Feld Zsigmond gyermekszínházában kezdett játszani. Színészként 1896 és 1948 között különböző színházak tagja volt. 1898 és 1908 között Kövessy Albert társulatának a tagjaként lépett fel, amely az 1900-as évek elejétől Pécsett működött, de nyaranta egy hónapot Nagykanizsán szerepeltek. 1902 és 1906 között minden nyári szezonban itt lépett fel id. Latabár Árpád is. 1902. szeptember 8-án itt kötött házasságot a sátoraljaújhelyi születésű Deutsch Honor Ilonával (1880. június 20. – 1957. december 13., művészneve Déri Ilona volt), aki ekkor már várandós volt. Két és fél hónap múlva, november 24-én Kecskeméten megszületett fiúk Kálmán. A második gyermek ifjabb Árpád a következő év november 22-én már az anya szülővárosában, Sátoraljaújhelyen látta meg a napvilágot. id. Árpád rá egy évre végleg elhagyta családját és nem sokkal később Budapesten lett kedvelt színész. Fiaival nem szakadt meg a kapcsolata. Deutsch Honor 1915-ben súlyos agyvérzést kapott. Ezt követően még több mint negyven évet élt fiai támogatásával. Id. Árpád 1951. augusztus 21-én, felesége Deutsch Honor, akitől hivatalosan nem vált el 1957. december 13-án hunyt el Budapesten.

A két Latabár

Az ötödik és hatodik generáció

A család emlékezete

Családfa

Jegyzetek

Források 

 
 A Latabárok és Miskolc

 
Magyar családok